Bitva o Atlantik je pojem který může označovat řadu konfliktů a kampaní. Nejznámější jsou kampaně během první a druhé světové války:

 první bitva o Atlantik
 druhá bitva o Atlantik